Podonidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Mordukhai-Boltovskoi 1968. Podonidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Podonidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Podonidae